Dorotea Braniborská (1446 – březen 1519) byla braniborská princezna a sňatkem sasko-lauenburská vévodkyně.

Život 
Dorotea se narodila jako nejstarší dcera kurfiřta Fridricha II. Braniborského a jeho manželky Kateřiny, nejmladší dcery saského kurfiřta Fridricha I.

12. února 1464 se v Lüneburgu provdala za o sedm let staršího vévodu Jana V. Sasko-Lauenburského. Protože byla nejstarší dcerou kurfiřta, který neměl syna, byla svatební smlouva důležitá. Kromě věna 10 000 zlatých slíbil Fridrich svému zeťovi vše, co mohl své dceři legálně zanechat. Později však Fridrich abdikoval ve prospěch svého mladšího bratra Albrechta Achilla, aby jeho majetek zůstal v rodině.

Fridrich svému zeti nezaplatil ani věno. To vedlo Doroteina strýce Jana Braniborsko-Kulmbašského, aby v roce 1482 bratrův dluh vyrovnal.

Dorotein manžel Jan zemřel v roce 1507. Ona jej přežila o dvanáct let a zemřela v březnu 1519 ve věku asi 73 let.

Potomci 
Ze čtyřicet tři let trvajícího manželství se narodilo dvanáct dětí:

 Adléta Sasko-Lauenburská
 Žofie Sasko-Lauenburská
 Magnus I. Sasko-Lauenburský
 Erik Sasko-Lauenburský
 Kateřina Sasko-Lauenburská
 Bernard Sasko-Lauenburský
 Jan Sasko-Lauenburský
 Rudolf Sasko-Lauenburský
 Alžběta Sasko-Lauenburská
 Jindřich Sasko-Lauenburský
 Fridrich Sasko-Lauenburský
 Anna Sasko-Lauenburská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1446
Úmrtí v roce 1519
Hohenzollernové
Askánci
Sasko-lauenburské vévodkyně